Атлетска такмичења на Азијским играма 1954. у Манили на Филипинима одржано је од 1 до 9. маја 1954. На програму је било 30 дисциплина 21. у мушкој и 9 у женској конкуренцији. Највише успеха су имали спортисти Јапана који су укупно освојили 43 медаље од чега 17 златних.

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Спољашње везе
Реуултати - GBR Athletics (en)

Атлетика на Азијским играма
Атлетика у 1954.